Hongyang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongyang (ort), Fujian, 
 Hongyang (socken), Ningxia, 

Robotskapade Kinaförgreningar